Kaksoset kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaksoset (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Kaksoset (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Kaksoset (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,81, long 27,83), 
 Kaksoset (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,63, long 26,63), 
 Kaksoset (ö i Norra Karelen, Joensuu), 
 Kaksoset (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,90, long 28,59), 
 Kaksoset (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,00, long 28,09), 
 Kaksoset (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,14, long 28,36), 
 Kaksoset (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,79, long 26,43), 
 Kaksoset (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,75, long 26,82), 

Robotskapade Finlandförgreningar